Karol Różycki (1789–1870) – polski pamiętnikarz i publicysta, generał powstania styczniowego
 Karol Rola Różycki (ok.1840-1921) – polski oficer wojskowy, powstaniec styczniowy, urzędnik
 Karol Różycki (1879–1938) – polski zootechnik, profesor